Гэллоуэй, или Галлоуэй ():

Топонимы 
 Галлоуэй — историческая область в юго-западной Шотландии
 Гэллоуэй (Висконсин) — невключённая территория
 Гэллоуэй (Западная Виргиния) — невключённая территория
 Гэллоуэй (Мичиган) — невключённая территория
 Гэллоуэй (Нью-Джерси) — тауншип
 Гэллоуэй (Огайо) — невключённая территория
 Гэллоуэй (Техас) — невключённая территория

Фамилия 
 Александр Галлоуэй (1895—1977) — британский офицер времён Первой и Второй мировых войн.
 Беверли Томас Гэллоуэй (1863—1938) — американский миколог и фитопатолог, работник Министерства сельского хозяйства.
 Брендан Гэллоуэй (род. 1996) — английский футболист, защитник футбольного клуба Эвертон.
 Джефф Гэллоуэй (род. 1945) — американский бегун, член Сборной команды США.
 Джозеф Галлоуэй (1731—1803) — американский политический деятель, делегат от Пенсильвании на Первом континентальном конгрессе, лоялист.
 Джозеф Ли Гэллоуэй (1945—2021) — американский журналист.
 Джордж Галлоуэй (род. 1954) — шотландский политический деятель, член парламента Великобритании.
 Джэнис Галлоуэй (род. 1955) — шотландская писательница.
 Лэнгстон Гэллоуэй (род. 1991) — американский баскетболист.
 Сэмюэл Гэллоуэй (1811—1872) — американский политический деятель, представитель от Огайо в Палате представителей США.
 Дрю Галлоуэй (род. 1985) — шотландский профессиональный рестлер.

Galloway 
 Galloway (автомобиль) — шотландская автомобильная марка, существовавшая между 1920 и 1928.